Maciszewski (читається Мацішевскі) — польське прізвище.

 д-р Маврицій Мацішевський — педагог, історик, краєзнавець, який жив і працював у Галичині.
 Ярема Мацішевський — історик, автор статей у виданні Польський словник біографічний.

Польські прізвища